Villars kan syfta på:

Dominique Villars

Geografi

Frankrike 

 Villars, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villars, Eure-et-Loir, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villars, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villars, Vaucluse, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Villars-Colmars, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Villars-en-Azois, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Villars-en-Pons, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villars-et-Villenotte, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villars-Fontaine, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villars-le-Pautel, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villars-lès-Blamont, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villars-les-Bois, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villars-les-Dombes, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villars-le-Sec, departementet Territoire de Belfort i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villars-Saint-Georges, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villars-Santenoge, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Villars-sous-Dampjoux, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villars-sous-Écot, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villars-sur-Var, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Schweiz 

 Villars-sur-Ollon, ort i kantonen Vaud,